Morgan-Linie bezeichnet
 einen Marker für eine Instabilität im Hüftgelenk von Hunden, siehe Hüftdysplasie des Hundes#Röntgen
 die Grenze der Besatzungszonen im Raum Triest zwischen 1945 und 1947, siehe Freies Territorium Triest#Vorgeschichte der Entstehung des Territoriums